Френ-фьорд () — фьорд муниципалитета Френа в фюльке Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия. Фьорд имеет длину около 12 километров. Он тянется от деревни Мальме на востоке до пролива Джульсундет недалеко от острова Госса. На берегах фьорда расположены деревни Мальме, Силте, Элнесвоген, Ауреосен и Торнс. На акватории фьорда имеется множество небольших островов, в том числе острова Вагойя, Форейна, Свиноя и Бойна.

Френ-фьорд представляет собой узкий и неглубокий фьорд, который соединен с более крупным фьордом Romsdalsfjord. Основная часть фьорда простирается с запада на восток примерно на 7 км и имеет ширину около 1 км. Глубины во внутренней части фьорда в обычно не превышают 70 м.

В фьорд ежегодно сбрасывается около 400000 тонн хвостов от переработки известняка, смешанных с технологическими химикатами. Глубина захоронения составляет 40—50 м. Основным компонентом выбрасываемых хвостов является карбонат кальция, со значительной долей очень мелких частиц (31 % менее 2 мкм и 71 % менее 20 мкм). Перед сбросом хвосты, которые содержат некоторое количество остаточной пресной воды, смешиваются с морской водой до конечной концентрации 8 % твердых веществ.

Сбросы начались в 1982 году, а с 1989 года проводится регулярный мониторинг. Особое внимания уделяется качеству воды (мутность, содержание кислород, температура и соленость), качеству отложений и сообществам макрофауны.

В бентосной фауне Френ-фьорда отмечено 272 вида в  и 61 вид в  . Наиболее многочисленными группами являются кольчатые черви, моллюски, ракообразные и иглокожие.

Проект INDORSE 
В 2018 году исследовательская группа из SINTEF Ocean, SINTEF Digital и Института технической кибернетики NTNU испытала автономные подводные аппараты, измеряющие концентрацию частиц, температуру и солёность воды и др. Для проведения серии экспериментов был выбран Френфьорден в Мёре-ог-Ромсдале, поскольку у этого фьорда есть место, где высвобождаются частицы, и поэтому он может служить испытательной площадкой для оборудования. Технология разработана для мониторинга бурения нефтяных скважин в рисковых районах, для максимального сохранения окружающей среды и минимизации выбросов. Со слов Мортен Омхольт Алвер:
  Проект продлится три года.

Примечания 

География фюльке Мёре-ог-Ромсдал
Фьорды Норвегии
Заливы Норвежского моря